Stohl nebo Štohl může být:

příjmení
 Manfred Stohl (* 1972) – rakouský jezdec rallye
 Igor Štohl (* 1964) – slovenský šachový velmistr a autor šachových knih
 Ján Štohl (1932–1993) – slovenský astronom
 Pavel Štohl (* 1960) – český politik a ekonom

místopisné jméno
 Malá Štáhle (německy Klein Stohl, Kleinstohl) – obec v okrese Bruntál
 Velká Štáhle (Groß Stohl) – obec v okrese Bruntál

jiný význam
 Štohl (planetka) – planetka 3715 v hlavním pásu pojmenovaná podle Jána Štohla